Die 16. Handball-Weltmeisterschaft der Männer wurde vom 1. Juni bis zum 15. Juni 1999 in Ägypten ausgetragen. Insgesamt traten 24 Mannschaften zunächst in Gruppen gegeneinander an. Danach folgten Ausscheidungsspiele mit Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale sowie Platzierungsspiele um die Plätze drei bis acht. Weltmeister 1999 wurde Schweden nach einem 25:24-Sieg im Finale gegen Russland.

Spielplan

Gruppenphase 
Die Vorrunde wurde vom 1. Juni bis zum 7. Juni 1999 ausgetragen.
Die vier ersten jeder Gruppe qualifizierten sich für das Achtelfinale.

In Klammern hinter den Gruppen sind die Spielorte angegeben.

Gruppe A (Kairo, Polizei-Halle)

Gruppe B (Kairo, Cairo Stadium Indoor Halls Complex (Haupthalle))

Gruppe C (Ismailia, Mubarak-Halle)

Gruppe D (Port Said, Mubarak-Halle)

Finalrunde

Achtelfinale

Viertelfinale

Platzierungsspiele 

Die Verlierer der Viertelfinale traten in zwei Partien gegeneinander an. Die Gewinner der beiden Partien spielten am Tag darauf um Platz 5, die beiden Verlierer um Platz 7.

Halbfinale in Kairo

Spiel um Platz 7 in Kairo

Spiel um Platz 5 in Kairo

Spiel um Platz 3 in Kairo

Finale in Kairo 

Die Halbzeitergebnisse sind in Klammern gesetzt. Im Falle einer Verlängerung sind dort des Weiteren die Spielstände nach Ende der regulären Spielzeit sowie evtl. nach Ende der 1. Verlängerung wiedergegeben.

Abschlussplatzierungen

Auszeichnungen 
 Bester Spieler (Most Valuable Player, MVP): Stefan Lövgren

All-Star-Team

Statistiken

Torschützen 

FT = Feldtore; 7m = Siebenmeter

Beste Torhüter

Aufgebote

Medaillengewinner

5. Platz: Deutschland 

Trainer: Heiner Brand

Weblinks 
 Statistik der IHF auf www.ihf.info (PDF; 26 kB)
 Ergebnisse der Handball-WM 1999 auf handball-wm-statistik.de
 Ergebnisse der Handball-WM 1999 auf THW Kiel (Archiv)

Einzelnachweise 

Manner 1999
Handballveranstaltung 1999
Weltmeisterschaft Manner 1999